

Toponyme 

États-Unis 
 Beverly Hills, une ville dans le comté de Los Angeles, en Californie ;
 Beverly Hills, un village et une zone de recensement du comté de Citrus en Floride, cité à tort dans le doublage français du film Le Flic de Beverly Hills dont l'action se déroule pourtant bien dans la ville homonyme de Californie ;
 Beverly Hills, un village du comté d'Oakland, dans l'État du Michigan ;
Beverly Hills, une ville dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri;
 Beverly Hills, une localité du comté de McLennan au Texas.

Films 

 Beverly Hills (Beverly Hills 90210), feuilleton télévisé américain ;
 Beverly Hills Bordello, série télévisée érotique américaine ;
 Le Flic de Beverly Hills (Beverly Hills Cop), film de Martin Brest ;
 Le Flic de Beverly Hills 2 (Beverly Hills Cop II), film de Tony Scott ;
 Le Flic de Beverly Hills 3 (Beverly Hills Cop III), film de John Landis.
Homonymie de localités aux États-Unis